San Francisco–Oakland Bay Bridge – most w Kalifornii
 Chesapeake Bay Bridge – most w Maryland
 Yokohama Bay Bridge – most w Yokohamie

Zobacz też 
 Baybridge